Бальдини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бальдини, Андреа (род. 1985) — итальянский фехтовальщик, олимпийский чемпион 2012 года.
 Бальдини, Антонио (1889—1962) — итальянский писатель, журналист и эссеист.
 Бальдини, Баччо (1436—1487) — итальянский художник
 Бальдини, Даниеле (род. 1964) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Бальдини, Сильвио (род. 1958) — итальянский футбольный тренер.
 Бальдини, Стефано (род. 1971) — итальянский легкоатлет, олимпийский чемпион 2004 года в марафоне.
 Бальдини, Умберто (1921—2006) — итальянский историк искусств.
 Бальдини, Энрико (род. 1996) — итальянский футболист.
 Бальдини, Эрколе (1933—2022) — итальянский шоссейный велогонщик, олимпийский чемпион 1956 года.